CNCA, sigles de quatre lettres, peut faire référence à :

 Centre national de la cinématographie et de l'audiovisuel en Algérie;
 Caisse nationale de Crédit agricole, l’ancêtre du Crédit agricole en France ;
 Conseil national de la communication audiovisuelle, l'ancienne autorité audiovisuelle en Côte d'Ivoire ;
 Conseil national pour la culture et les arts, au Mexique ;